Жан-Пьер Жёне́ (; 3 сентября 1953, Роан, Луара, Франция) — французский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Жан-Пьер Жёне родился 3 сентября 1953 года в Роанне. В 17 лет он был простым рабочим на почте. В 21 год начал работать в маленькой анимационной студии. В середине семидесятых он встречается с Марком Каро, который рисует комиксы, и с ним лепит головы для марионеток. Вместе они сняли свою первую картину «Бункер последней очереди» (), где выступили как сценаристы, режиссёры, актеры, операторы и продюсеры. Этот короткометражный фильм вышел в 1981 году и на протяжении нескольких лет во Франции показывался вместе с первым фильмом Дэвида Линча «Голова-ластик». Таким образом, дуэт Каро — Жёне быстро получает статус культового. Их первая полнометражная картина «Деликатесы» (, 1991) закрепила их положение в кинематографе. «Город потерянных детей» (", 1995) стоил намного дороже и оказался коммерчески неудачным.

Член жюри Венецианского кинофестиваля 1995 года.

Фирменные приёмы 
Широко использует цветокоррекции для того, чтобы передать фантастическую атмосферу фильма. В финальных титрах фильмов Жёне показывают изображение каждого персонажа и имя актёра рядом с ним.

Фильмография

Полнометражные фильмы 
 1991 — Деликатесы (совместно с Марком Каро) / Delicatessen. В России также известен под названием «Мясная лавка».
 1995 — Город потерянных детей (совместно с Марком Каро) / La Cité des enfants perdus
 1997 — Чужой: Воскрешение / Alien: Resurrection
 2001 — Амели / Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain
 2004 — Долгая помолвка / Un long dimanche de fiançailles
 2009 — Неудачники/Микмакс / Micmacs à tire-larigot
 2013 — Невероятное путешествие мистера Спивета / L’Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet
 2022 — Большой баг / Bigbug

Короткометражные фильмы 
 1978 — Побег / L'évasion (анимационный)
 1979 — Манеж / Le Manège (анимационный, 10 мин.)
 1981 — Бункер последнего выстрела / Le Bunker de la dernière rafale (26 мин., совместно с Марком Каро)
 1984 — Нет покоя Билли Бракко / Pas de repos pour Billy Brakko (5 мин.)
 1989 — Пустяки / Foutaises (8 мин.)
 2016 — Две улитки уходят / Deux escargots s’en vont (анимационный)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Биография и фильмография Жана-Пьера Жёне на Камелот. Фильм

Лауреаты премии «Сезар»
Лауреаты премии BAFTA
Кинорежиссёры фильмов ужасов